Wogram ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Wogram (* 1940), deutscher Akustiker 
 Nils Wogram (* 1972), deutscher Jazz-Posaunist, Bandleader und Komponist